Юрий Иванович Ерёмин (род. 9 марта 1944, Коломна, Московская область) — советский и российский театральный режиссёр. Народный артист РСФСР (1986).

Биография 
Родился в 1944 году, в городе Коломна, Московской области.

В 1971 году окончил актёрский факультет ГИТИСа (руководитель курса — П. О. Хомский).

После окончания ГИТИСа поступил в труппу Московского ТЮЗа.

В период с 1973 по 1977 год Ерёмин был главным режиссёром Театра юного зрителя г. Ростова-на-Дону.

С 1978 по 1980 годы Юрий Иванович был главным режиссёром Драматического театра имени Горького в Ростове-на-Дону.

В 1981—1987 годах возглавлял Центральный академический театр Советской Армии, а с 1987 года по 2000 год Ерёмин был главным режиссёром в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

С 2000 года - режиссёр в театре имени Моссовета.

Постановки 
Наиболее известными постановками Ерёмина считаются:
 «Старик» по М. Горькому (1981);
 «Счастье моё» по А. М. Червинскому (1982);
 «Идиот» по Ф. М. Достоевскому (1984);
 «Статья» по Р. Х. Солнцеву (1986);
 «Палата № 6» по А. П. Чехову (1987);
 «Царь Эдип» (1999).
Критики считают, что Ерёмин стремится представить драматические конфликты максимально остро, тщательно прорабатывая характеры ролей, в том числе и в психологическом плане.

В Театре имени Пушкина с 1997 года идет спектакль Юрия Ерёмина «Повести Белкина».

Фильмография 
 1982 — Срочно… Секретно… Губчека — Горюнов

Награды и премии 
 Орден Почёта (5 декабря 2014 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Дружбы (1 сентября 1997 года) — за большой вклад в укрепление экономики, развитие социальной сферы и в связи с 850-летием основания Москвы
 Народный артист РСФСР (1986)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980)

Примечания 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького
Персоналии:Центральный театр Российской армии
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Театр им. Моссовета